Ducis ist der Familienname folgender Personen:

 Benedictus Ducis (um 1492–Ende 1544), deutscher Komponist
 Jean-François Ducis (1733–1816), französischer Dramatiker